Egressy Gábor (1808–1866) színész
 Egressy Gábor (1950) közgazdász
 Egressy Gábor (1974) válogatott labdarúgó